Die ICC Women’s Championship 2014–16 war ein Turnier der acht besten Frauen-Cricket-Nationalmannschaften zwischen dem 21. August 2014 und dem 23. November 2016. Gewinner des erstmals ausgetragenen Wettbewerbes war Australien.

Teilnehmer 
Die folgenden Mannschaften nahmen an dem Wettbewerb teil, die auch am Women’s Cricket World Cup 2013 teilgenommen hatten.

Format 
Jede Mannschaft spielte gegen jede andere jeweils einmal. Bei einer Begegnung zwischen zwei Mannschaften wurden jeweils drei One-Day Internationals über 50 Over ausgetragen. Sollten mehr als drei dieser Spiele innerhalb einer Tour ausgetragen worden sein, so wurden die Spiele die für diesen Wettbewerb zählten im Voraus festgelegt. Für einen Sieg eines Spiels gab es jeweils zwei, für ein Unentschieden oder No-Result einen Punkt. Der Tabellenerste nach Abschluss der Saison war der Gewinner des Turniers. Dieser und die drei weiteren bestplatzierten qualifizierten sich direkt für die Women’s Cricket World Cup 2017, während die anderen Mannschaften beim Women’s Cricket World Cup Qualifier 2017 eine weitere Möglichkeit erhielten sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Resultate 
 Tabelle 

 Begegnungen

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Frauen-Cricket-Wettbewerb
Cricket-Wettbewerb (One-Day)
Cricket 2014
Cricket 2015
Cricket 2016